Список стадионов для хоккея с мячом России по вместимости по данным федерации хоккея с мячом России.

Стадионы

Крытые

Открытые

См. также 
Список стадионов для хоккея с мячом Швеции
Чемпионат России по хоккею с мячом
Список футбольных стадионов России
Список крытых ледовых арен России

Ссылки 
http://www.rusbandy.ru/stadium/

Примечания